1925 — одна́ ты́сяча девятьсо́т два́дцать пять — может означать:

 1925 — натуральное число между 1924 и 1926.
 1925 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1925 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1925 год в литературе

В искусстве 
 1925 год в кино
 1925 год в театре
 1925 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1925 год в музыке

В науке 
 1925 год в науке